Simas est un patronyme et prénom pouvant désigner:

Patronyme
 (1908-1989), joueur américain de football
 (né en 1970), administrateur américain de la Fondation Obama
Eugène Martial Simas (1862-1939), décorateur de théâtre et peintre français
 (né en 1993), acteur brésilien
 (né en 1998), joueur brésilien de football
 (1922-2015), nageur olympique portugais
 (né en 1992), acteur brésilien
 (né en 1967), artiste amérindienne sénécas

Prénom
Simas Bertašius (né en 1993), athlète Lituanie]n, spécialiste du demi-fond
Simas Buterlevičius (né en 1989), joueur lituanien de basket-ball
 (né en 1987), joueur lituanien de basket-ball
Simas Jasaitis (né en 1982), joueur lituanien de basket-ball
Simas Machado (1859-1927), général et homme politique portugais
 (né en 1981), joueur lituanien de football

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom